Никола́й Дми́триевич Ико́нников (1897, п. Дедюхин, Пермская губерния — 3 августа 1937, Свердловск) — уральский общественный деятель, ответственный секретарь Пермского ГК ВКП(б) (1926), заведующий рабфаком при Пермском университете (1926—1929), заведующий Пермским окроно (1929—1930), заместитель председателя Свердловского облисполкома и заведующий областным земельным управлением (с 1934).

Биография 
Родился в посёлке Деюхине (ныне — в составе г. Березники) в семье рабочего солеварного завода.

В восьмилетнем возрасте поступил в школу, в одиннадцатилетнем — пошёл работать на завод чернорабочим. Работал также дворником, ямщиком, кочегаром.

Август 1917 — избран председателем завкома Дедюхинского завода.

Январь 1918 — избран делегатом на областной съезд, обсуждавший вопросы управления казёнными и национализированными предприятиями Урала. После съезда был избран первым советским управляющим этого завода. C 1918 — член РКП(б).

Январь 1919 — командир взвода лыжников 23-го Верхнекамского полка, затем — командир взвода разведки, был ранен. Некоторое время после ранения работал председателем Дедюхинского волосного комитета РКП(б), позднее — в отделе Усольского уисполкома.

С начала 1920 — помощник по политчасти командира 451-го полка 51 стрелковой дивизии, с сентября 1920 — комиссар этого полка. Участвовал в боях под Перекопом, за что был награждён орденом Красного знамени. Был контужен, после чего направлен в распоряжение Пермского губкома РКП(б) и привлечён к профсоюзной работе.

С апреля 1921 по март 1922 — зав. отделом культуры Усольского уездного профсоюзного бюро. Участвовал в первом Всероссийском съезде представителей рабфаков (июнь 1921).

С августа 1923 по июнь 1925 — учился и окончил Пермский рабфак при ПГУ.

Июнь 1925 — июнь 1926 — заведующий организационным отделом Пермского горкома ВКП(б). Июнь 1926 — сентябрь 1926 — ответственный секретарь Пермского ГК ВКП(б).

С сентября 1926 — апрель 1929 — заведовал Пермским рабочим факультетом при Пермском университете. Выполнил большую работу по укреплению факультета, Пользовался уважением, авторитетом среди учащихся и преподавателей.

Во всём его поведении присутствовала строгость без придирчивости, доброта без сентиментальности. Умел он одним взглядом из-под насупленных бровей притупить чрезмерную бурливость юных порывов или, наоборот, подтолкнуть на хорошее дело. А орден Красного знамени на груди… внушал нам, рабфаковцам, безоговорочно доверительное отношение…

Помнится… часто повторяемая фраза: «Иконников сказал!». То, что сказал Иконников, подлежало безоговорочному выполнению. Несомненно, он был незаурядным организатором учебного процесса на рабфаке, руководителем педагогического коллектива, воспитателем рабфаковской молодёжи и рачительным хозяином.

Апрель 1929 — август 1930 — заведующий Пермским окрОНО.

Август 1930 — январь 1931 — ответственный секретарь Суксунского, а позднее — Сарапульского райкома ВКП(б).

В 1934 избран заместителем председателя Свердловского облисполкома и заведующим областным земельным управлением.

Арестован 24 мая 1937 года, приговорен к высшей мере наказания 3 августа 1937 года. Расстрелян 3 августа 1937 года. Посмертно реабилитирован.

Избранные публикации 
 Иконников Н. Д. А мы — живём! // Пермский рабфак. Серия «Искры памятных лет». — Пермь: Пермское книжное издательство, 1975. — С. 39—43. То же: Звезда, 14 октября, 1926.
 Иконников Н. Д. Десять лет // Пермский рабфак за 10 лет. Юбилейный сборник 1919—1929. — Пермь: изд-во «Звезда», 1929. — С. 3—8.

Примечания

Литература 
 Первые рабфаки на Урале. — Свердловск: Уральский государственный университет, 1963.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Пермского государственного университета
Преподаватели рабочего факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы рабочего факультета Пермского государственного университета
Депутаты Свердловского областного совета
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Пермского горкома КПСС
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР